Парадіня () — португальська власна назва.

Топоніми

Парадіня-Нова — парафія.